Signore (dal latino senior(em), letteralmente più anziano), indica chi è superiore a qualcun altro, chi possiede, domina, governa o in generale ha potere su qualcuno o qualcosa:
 Signore – termine usato in alcune traduzioni della Bibbia per sostituire il nome di Dio; nel Nuovo Testamento e più in generale nel Cristianesimo è anche usato per indicare Gesù Cristo
 Signore (Senior o Dominus) – titolo nobiliare
 Signore – colui che governa una signoria: può essere anche sinonimo di re
 Signore – titolo onorifico
 Signore – personaggio della saga letteraria Una serie di sfortunati eventi di Lemony Snicket

Note

Pagine correlate 
 Signoria
 Senior

Altri progetti